Dreizler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dreizler (* 1966), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Helmut Dreizler (1929–2018), deutscher Physikochemiker
 Reiner M. Dreizler (* 1936), deutscher Physiker
 Stefan Dreizler (* 1963), deutscher Astronom und Astrophysiker